Pojem Trní může znamenat:
 Trnitý keř
 Trní (pořad), televizní pořad
 Trní (Sobotka), část města Sobotka v okrese Jičín
 Trní (hudební skupina)